

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3
 Lubogoszcz – wieś w woj. lubuskim, w pow. krośnieńskim, w gminie Maszewo
 Lubogoszcz – wieś w woj. lubuskim, w pow. wschowskim, w gminie Sława
 Lubogoszcz – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Grzmiąca

Inne 
 Lubogoszcz – góra w Beskidzie Wyspowym w woj. małopolskim, w powiecie limanowskim, w gminie Mszana Dolna
 Lubogoszcz – jezioro w woj. pomorskim, w powiecie katruskim, w gminie Kartuzy
 Lubogoszcz – przystanek kolejowy w województwie zachodniopomorskim
 Lubogoszcz – projektowany obszar Natura 2000

Zobacz też 
 Baza Szkoleniowo-Wypoczynkowa Lubogoszcz